Aktiv eller aktiva kan syfta på:

 Aktiv form – en grammatisk form
 Aktiv (varumärke) – fordonsmärke
 Aktivsidan eller aktiva – i redovisningssammanhang summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten, se tillgångar
 Aktiv galaxkärna – en kompakt region i centrum på en galax
 Aktiv komponent – inom elektroniken komponenter som oftast kräver en matningsspänning för att behandla elektriska signaler
 Aktiv substans – det ämne i ett läkemedel, naturläkemedel eller annan produkt som ger dess medicinska effekt
 Aktiv transport – ett av de två huvudsakliga sätt som celltransport sker på
 Aktiv Träning – en månatlig tidskrift
 Aktiv Ungdom – en ideell organisation

Se även
 Aktivator – flera
 Aktivt centrum
 Aktivt kol
 Aktivt lyssnande
 Aktiveringsenergi
 Aktiveringsinspektör
 Aktivism
Svenska aktivismen
 Aktivitet – flera
 Retroaktivitet